Бурденюк Віталій Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бурденюк Григорій Гаврилович — радянський військовик, учасник афганської війни.
 Бурденюк Анатолій Акимович — радянський військовий льотчик, учасник Другої світвої війни.
Прізвища